Этрог () — термин еврейского происхождения.

 Этрог — еврейское название плода цитрона.
  — в Библии (., 23, 40) «плод красивого дерева» в описании обряда с  («арбаат ха-миним»).
 Этрог, Сорель (1933—2014) — израильско-канадский художник и скульптор.

См. также 
 Адамово яблоко / Райское яблоко
 Лулав (или лулаб) — молодой нераскрывшийся лист финиковой пальмы.
  («шиват ха-миним»; плоды семи видов) — выделены Торой как основные символы плодородия Израиля.

Примечания